Rotemberg ist der Name folgender Personen:

 Julio Rotemberg (* 1953), argentinisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Teresa Rotemberg (* 1966), argentinisch-deutsche Choreografin